Juhász Kálmán (1830–?) sebész és járási orvos
 Juhász Kálmán (1892–1966) római katolikus pap, történész, újságíró
 Juhász Kálmán (1893–1972) gépészmérnök
 Juhász Kálmán (1907–?) huszárhadnagy